Поруче́нец:
 Порученец — офицер для поручений, изначально поручики были помощниками командира роты для поручений.
 Порученец — должностное лицо (помощник), состоящее при начальнике для выполнения служебных поручений.